La Batalla de Ibarra puede referirse a:
 Primera batalla de Ibarra, librada en 1812 y en la que se enfrentaron las tropas del Estado de Quito y el Imperio español.
 Segunda batalla de Ibarra, librada en 1823 y en la que se enfrentaron las tropas de Simón Bolívar y el Imperio español.